Nicki – variazione del nome proprio di persona Nicoletta
 Nicki – cantante tedesca
 Nicki – personaggio della serie televisiva One Tree Hill
 Nicki Minaj – rapper, cantante ed ex modella trinidadiana

Pagine correlate 
 Nikki
 Nicky
 Niki